Вольфганг Вагнер (; ,  — , ) — немецкий оперный режиссёр, директор Байрейтского фестиваля c 1967 по 2008 годы.

Биография 
Вольфганг Вагнер — сын Зигфрида Вагнера, внук Рихарда Вагнера и правнук Ференца Листа. Мать Вольфганга, Винифред Вагнер — англичанка, урождённая Уильямс-Клиндуорт.

Вольфганг Вагнер родился в Ванфриде, фамильном доме Вагнеров в Байройте, Бавария. Кроме него в семье был старший сын Виланд (1917—1966) и две сестры: старшая Фриделинд (1918—1991) и младшая Верена (родилась в 1920).

В 1920-е годы Винифред Вагнер дружила с Адольфом Гитлером, который регулярно навещал их в Байройте. Вольфганг Вагнер впервые познакомился с Гитлером в 1923 году, в возрасте 4 лет. Он, как и другие дети Вагнеров, называл лидера НСДАП «дядя Адольф» или «дядя Вольф». Когда Гитлер занял в 1933 году пост рейхсканцлера, семья Вагнеров получила от этого свою долю выгоды.

Вольфганг был членом гитлерюгенда, но в НСДАП не вступил. В 1939 году он поступил на службу в немецкую армию. Во время Польской кампании Вагнер был ранен в руку и в июне 1940 года комиссован. В госпитале его посетил Гитлер<ref>

Ссылки 
 Die Verwandlung der Welt in Musik on IMDB
 Wolfgang Wagner Photo Gallery
 Wolfgang Wagner — Daily Telegraph obituary
 Wolfgang Wagner obituary — Guardian obituary
 Wolfgang Wagner: director of the Bayreuth Festival Opera Times obituary
Вагнеры
Участники Второй мировой войны (Германия)
Оперные режиссёры Германии
Члены Баварской академии изящных искусств